Wieschhoff ist der Familienname folgender Personen:
 Heinrich Wieschhoff (1906–1961), deutscher Ethnologe und politischer Berater
 Reinhard Wieschhoff van Rijn (†  2010), deutscher Ingenieur der Audiotechnik

Wieschhoff steht für:
 einen UKW Tuner der Marke Restek-Wieschhoff, siehe auch Klein und Hummel